Народно-освободительная армия:
 Народно-освободительная армия Греции — вооружённые силы Национально-освободительного фронта (ЭАМ), созданные для борьбы с немецкими болгарскими и итальянскими оккупантами.
 Народно-освободительная армия Китая — вооружённые силы КНР.
 Народно-освободительная армия Македонии — партизанские формирования этнических македонцев, участвовавших в борьбе против немецкой оккупации Югославии.
 Северо-Восточная народно-освободительная армия — группа войск, действовавшая под руководством Коммунистической партии на северо-востоке Китая в конце 1940-х годов.
 Народно-освободительная армия Югославии — вооружённое формирование югославских партизан под управлением коммунистической партии Югославии.